Danses symphoniques d'Edvard Grieg ;
 Danses symphoniques de Sergueï Rachmaninov.